Municipio de Melville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Melville (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Foster.
 Municipio de Melville (condado de Audubon, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Audubon.
 Municipio de Melville (condado de Renville, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Renville.